Ingelstads socken kan syfta på:

 Västra Ingelstads socken i Oxie härad
 Östra Ingelstads socken i Ingelstads härad